Byrsonima crassifolia, planta também conhecida como murici

Localidades
Murici (Alagoas), município brasileiro
Murici dos Portelas, município brasileiro no Piauí
Colônia Murici, distrito brasileiro

Esporte
Murici Futebol Clube, time brasileiro de futebol 
Muricy Ramalho, ex-futebolista e ex-treinador de futebol

Empresas
Lojas Muricy, rede de lojas de departamentos extinta

Desambiguações de topônimos